Muchinga (provincie), een provincie in Zambia
 Muchinga-gebergte, een gebergte in bovenstaande provincie